E.James kan som auktorsförkortning betyda:

 Edwin P. James (1797–1861)
 Edwin James

Robotskapade auktorsförkortningar